Laimer Platz (München), een plein in München.
Laimer Platz (metrostation), een station van de metro van München.